Паде́ние Пномпе́ня — заключительный эпизод гражданской войны в Камбодже, в ходе которого формирования красных кхмеров во главе с Пол Потом после нескольких месяцев осады захватили столицу страны — Пномпень, одержав тем самым решительную победу в многолетней гражданской войне 1967—1975 гг. 
Массовая депортация, организованная полпотовцами сразу после взятия города, привела в многочисленным жертвам, став первым эпизодом геноцида в Камбодже в 1975—1979 гг.

Предыстория 

В марте 1970 года премьер-министр Камбоджи генерал Лон Нол при поддержке ЦРУ совершил государственный переворот. Глава государства принц Нородом Сианук, находившийся в тот момент за границей, оказался низложен. 

Сразу после переворота Северный Вьетнам начал вторжение в Камбоджу, страна оказалась втянута во вьетнамскую войну. В ответ на это США, по просьбе Лон Нола, стали наносить авиаудары по позициям партизан Вьетконга против красных кхмеров, которые к 1973 году контролировали две трети территории страны.

Ход событий 

1 января 1975 года «красные кхмеры» начали своё финальное наступление, направленное на взятие Пномпеня. Они постепенно сужали кольцо вокруг города, лишая его остающихся линий снабжения. Город был наводнён беженцами и продолжал жить исключительно за счёт поставок продовольствия речными конвоями и самолётами ВВС США по воздуху.

Литература 
  Ponchaud, François (1977). Cambodia Year Zero (tr.es. Camboya año cero). Estados Unidos: Editions René Julliard. ISBN 0-03-040306-5.
 Chanda, Nayan (1986). Brother Enemy, The War After the War. Nueva York: Collier Books ed. ISBN 0-12-049361-4.
 Jackson, Karl J. (1989). Cambodia 1975-1978, Rendevous with Death. New Jersey: Princeton University Press. ISBN 0-691-07807-6.
 Kiernan, Ben (1996). The Pol Pot Regime, Race, Power, and Genocide in Cambodia under the Khmer Rouge, 1975-1979. Chiang Mai, Tailandia: Silkworm ed. ISBN 974-7100-43-6.
 Vannak, Huy (2003). The Khmer Rouge Division 703, from Victory to Self-Destruction. Phnom Penh: Documentation Center of Cambodia.
 Margolin, Jean Luis (1998). «Camboya: en el país del crimen desconcertante». El libro negro del comunismo (Barcelona; Madrid: Espasa-Calpe & Planeta). ISBN 84-239-8628-4.
 Dunham, George R. (1990). «U.S. Marines in Vietnam: The Bitter End, 1973–1975». Marine Corps Vietnam Operational Historical Series (Marine Corps Association). ISBN 978-0-16-026455-9.

Гражданская война в Камбодже
Осады XX века
1975 год в Камбодже
События 17 апреля
События геноцида в Камбодже
Красные кхмеры
Апрель 1975 года
Конфликты 1975 года
Пномпень